Лос Кастрос има више значења:

 Лос Кастрос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кастрос (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику